Din Cantecele Mariei Tanase V este un album al cântăreaței de muzică populară Maria Tănase. Acompaniaza: Orchestra - Orchestra De Muzică Populară A Radioteleviziunii Dirijor: Ionel Banu (A1), Victor Predescu (A2 - B4). Notes: Mariana Dumitrescu.

Detalii ale albumului

Gen: Folklore, World, & Country
Style: Folk 
Limba: Romana
Format: Vinyl, LP, Mono, Reissue
Inregistrat: Studio
Casa de discuri: Electrecord 
Catalog #: EPE 01282
Data lansarii albumului:

Lista pieselor 

01 - A1 - Mă dusei să trec la Olt [3:30]  	
02 - A2 - Cine m-aude cîntînd [5:29] 	
03 - A3 - Tătăișe si-o cumnată [3:00] 	
04 - A4 - Aș ofta să-mi iasă focul [3:00] 	
05 - A5 - Eu pe bade-am intrebat [2:22] 	

06 - B1 - Măria neichii, Mărie [5:10] 	
07 - B2 - Foaie verde mărăcine [3:40] 	
08 - B3 - Toderel [2:35] 	
09 - B4 - Ce mi-i drag mie Vărare [4:35]

Legături externe

Detalii:  

Albume de Maria Tănase